Black Bear ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Black Bear (Idaho)
 Black Bear (Oklahoma)
 Black Bear Ranch, Gemeinde in Kalifornien
 Black Bear Spring (Arizona)

Black Bear steht für:
 Black Bear (Häuptling), Häuptling der nördlichen Arapaho
 Black Bear (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Lawrence Michael Levine (2020)

Siehe auch:
 Black Bear Lake
 Black Bear Mountain 
 Black Bear Hill